Granada Television («Гранада Телевижн») — британская телекомпания-подрядчик, вещающая в Северо-западной Англии. Изначально компания охватывала север Англии, а также большую часть Йоркшира, с 1954 до 1968 года, когда телевещание региона делилась на два субрегиона. Вещание началось с 3 мая 1956 года.

Телекомпания известна своими телесериалами, такими как «Улица Коронации», а также совместным советско-британским (а затем — российско-британским) документальным проектом «Рождённые в СССР».

Каналы 
 Granada Plus
 Granada Breeze
 Granada Talk TV (закрыт из-за убытков)
 ITV1 Granada

См. также 
 Приключения Шерлока Холмса (телесериал)

Ссылки 
 ITV Granada  на itvlocal.com
 ITV plc  на itv.com
 3sixtymedia 
 ScreenOnline: Granada Television  История компании от Британского института кино
 Examination of Granada’s branding  from Ident by Transdiffusion
 Анимационный логотип Granada , 1956, от 625.uk.com (требует Macromedia Flash).
 Animated Granada logo , начало 1960-х, от 625.uk.com

Телеканалы, запущенные в 1956 году
Телеканалы, прекратившие вещание в 2002 году
Медиакомпании Великобритании
ITV